Лаеннек — инъекционный препарат, полученный на основе гидролизата плаценты человека.

Общая информация 
Выпускается Лаеннек в ампулах по 2 мл. Одна ампула содержит 112 мг гидролизата плаценты. Лаеннек — жидкость жёлтого или светло-коричневого цвета, обладающую характерным запахом.

Статус 
На данный момент лечение плацентарными препаратами относится к нетрадиционной медицине. Несмотря на заявления производителей препаратов плаценты о различных физиологических эффектах, за 50 лет существования методик лечения этими препаратами не было опубликовано ни одного рецензированного исследования, которое доказывало бы их работоспособность.

Примечания

Литература 
 Минушкин О. Н., Калинин А. В., Масловский Л. В., Васильев А. П., Квасовка В. В., Дубовская Т. К., Батурина Г. А., Зверков И. В.. Лаеннек: опыт внутривенного капельного введения при лечении некоторых диффузных заболеваний печени // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. — 2005. — № 2.
 Ярилин А.. Гуморальная иммунорегуляторная сеть кожи (к обоснованию использования препарата Лаенек) // Инъекционные методы в косметологии. — 2010. — № 4.

Гепатопротекторы
Иммуностимуляторы